P98 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 98, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament